Salento (streek) in de Italiaanse regio Apulië
Luchthaven Salento van de stad Brindisi in de Italiaanse regio Apulië
Salento (gemeente Italië) in de Italiaanse provincie Salerno
Salento (Colombia) in het Colombiaanse departement Quindío